Ро́нальд Алеха́ндро Ва́ргас Арангу́рен (; 2 декабря 1986, Гуатире, штат Миранда) — венесуэльский футболист, полузащитник бельгийского клуба «Остенде».

Ранее выступал за «Каракас», «Брюгге», «Андерлехт» и «Балыкесирспор». Играл за сборную Венесуэлы, провёл за неё 21 матч и забил 3 гола.

Клубная карьера 
Рональд Варгас в 2002 году стал игроком «Каракаса». За молодёжную команду он выступал до 2006 года. В 2005 году был уличён в употреблении допинга, и дисквалифицирован. Но позже ВФФ отменила запрет по просьбе Варгаса. 14 марта 2006 года дебютировал в Кубке Либертадорес в матче против перуанского клуба «Сьенсиано». В сезоне 2006/07 в финале чемпионата, где встречались победители Апертуры «Каракас» и Клаусуры «Маракайбо» он забил победный мяч. Благодаря этому голу «Каракас» стал девятикратным чемпионом. После того, как Рональд хорошо отыграл три года в «Каракасе», в 2008 году ему предложили контракт три бельгийских клуба — «Гент», «Андерлехт» и «Брюгге». С последним он и подписал контракт на 4 года. 7 ноября в матче с «Андерлехтом» Рональду сломали нос, и несколько следующих матчей он играл в специальной маске. В сезоне 2010/11 он забил 15 голов и занял 5 место в списке лучших бомбардиров. Забить больше ему помешала травма, полученная 6 февраля. В матче с «Генком» он повредил  и выбыл из строя на 6 месяцев. В 2011 году Рональд согласился на трёхлетний контракт с «Андерлехтом», за него заплатили 2,5 миллиона евро.

Клубная статистика

Сборная Венесуэлы 
Рональд Варгас дебютировал за сборную Венесуэлы 3 февраля 2008 года в товарищеском матче против Гаити. Венесуэльцы одержали победу 1:0. Первый гол он забил 6 июня того же года, в товарищеском матче против сборной Бразилии, и в итоге Венесуэла победила 2:0.

Матчи и голы за сборную Венесуэлы 

Итого: 14 матчей / 3 гола; побед, ничьих, поражений.

Сводная статистика игр/голов за сборную

Достижения 
Каракас
 Чемпион Венесуэлы: 2006/07
Андерлехт
 Чемпион Бельгии: 2011/12, 2012/13, 2013/14

Примечания

Ссылки 

 
 

Футболисты Венесуэлы
Игроки сборной Венесуэлы по футболу
Игроки ФК «Каракас»
Игроки ФК «Брюгге»
Игроки ФК «Андерлехт»
Игроки ФК «Балыкесирспор»
Игроки ФК АЕК Афины
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед Джетс»
Игроки ФК «Остенде»